Hary, comune francese
Armin Hary, atleta tedesco
Maryan Hary, ciclista francese

Pagine correlate 

Hari (disambigua)
Harry (disambigua)